Turf (englisch für Torf, Rasen oder Grasnarbe) steht für:
 Turf, von der englischsprachigen Wortbedeutung übertragen auf Pferderennbahn
 Turf (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie um Pferderennen
 Turf (Zigarettenmarke), eine Zigarettenmarke aus der DDR

Turf ist der Familienname folgender Personen:
 Georgia Turf-De Munter (1920–2010), belgische Politikerin

Siehe auch:
 Torf
 Turff, eine veraltete Bezeichnung für Braunkohle
 Surf and Turf